Valiant steht für:

 Valiant Bank, eine Schweizer Bank mit Sitz in Bern
 Valiant (Film), erster britischer computeranimierter Kinofilm
 Valiant (Panzer), britischer Kampfpanzer
 Valiant Comics, US-amerikanischer Comicverlag
 Valiant Shield, Übung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Vickers 667 Valiant, britischer Bomber
 Plymouth Valiant, Kompaktwagen des Chrysler-Konzerns
 Valiant (Rebsorte), eine Rebsorte

Valiant ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Valiant (1946–2018), US-amerikanischer Wrestler und Wrestlingmanager
 Leslie Valiant (* 1949), britischer Informatiker

Siehe auch:
 HMS Valiant, Schiffe der Royal Navy
 Valiant-Klasse